Arnold IV van Andechs (?-1080), graaf van Andechs (1010?-1080)
 Arnold IV Huyn van Geleen (ca.1590-1624), heer van Geleen (1614-1624)
 Arnold IV van Loon (?-1273), graaf van Loon (1223-1273)
 Arnold van Rummen (?-1373), graaf van Chiny (1362-1366)